д’Анже́ (; Анже́рский) — из города Анже (устар. Анжер) на западе Франции.

 Персоналии
 Ренон Анжерский (ум. 905/906) — епископ Анже (880/881—905/906).
 Давид д'Анже (1788—1856) — французский скульптор и медальер.

 Другое
 Анжерский собор (1032)
 Анжерский замок (XIII—XVI века)
 «Анжерский апокалипсис» (1373—1381) — серия шпалер.
 «Анжерская» (1898) — железнодорожная станция Транссиба в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области.

Другое возможное написание д`Анже по-французски — d’Anget.

См. также 
 д'Анжу